Кандаль:

 Кандаль — провинция в Камбодже.
 Кандаль, Анри де Фуа — французский дворянин, участник религиозных войн.